fait partie d'un groupe de sources chaudes et de geysers géothermiques situés dans le Upper Geyser Basin du parc national de Yellowstone, dans le Wyoming . La source est trop chaude pour être utilisée comme bain minéral car ses 93° C d'eau chaude s'avèrent mortels. En hiver, une piste de ski balisée relie le Old Faithful Visitor Center au Black Sand Basin .

Géographie 
La région porte le nom de son sable noir d'obsidienne qui couvre une grande partie du bassin. Les sources chaudes du bassin de sable noir sont Emerald Pool, Rainbow Pool, Sunset Lake, Opalescent Pool et Green Spring. Cliff Geyser et Spouter Geyser sont également situés dans le bassin, le long du ruisseau Iron Spring . Le bassin est situé au pied des falaises de rhyolite.

Histoire 
Black Sand Basin s'appelait à l'origine le groupe Emerald, un nom qui lui a été donné par A.C. Peale en 1878, mais les touristes ont commencé à l'appeler Black Sand Basin et ce nom est resté. L'attraction principale du bassin était autrefois "Handkerchief Pool", les gens laissaient tomber un mouchoir dans le bassin, les courants l'emportaient, et après un court laps de temps, il remontait à la surface, fraîchement nettoyé .

Galerie

Voir également 
 Zones géothermiques de Yellowstone
 Parc national de Yellowstone

Références 

Source chaude dans le comté de Teton (Wyoming)
Source chaude dans le parc national de Yellowstone
Parc national de Yellowstone
Source chaude au Wyoming